Markus Egger (beachvolleyballer), Zwitsers beachvolleyballer
Markus Egger (voetballer), Oostenrijks voetballer